Bosch steht für:
 Bosch (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Bosch (Familie)
 Robert Bosch GmbH, ein deutsches Unternehmen
 Robert Bosch Hausgeräte GmbH, eine Marke der BSH Hausgeräte 
 Robert-Bosch-Stiftung, Hauptanteilseigner der Robert Bosch GmbH
 Bosch Power Tools, der Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge der Robert Bosch GmbH
 Brauerei Bosch
 Bosch (Fernsehserie), eine US-amerikanische Krimiserie
 Bosch (Insel), eine im 18. Jahrhundert untergegangene Insel im niederländischen Wattenmeer
 Bosch (Mondkrater)
 (7414) Bosch, ein Asteroid
 Bosch + Sohn GmbH und Co. KG, einen Hersteller für Blutdruckmessgeräte
 Den Bosch, Sprachgebrauch der niederländischen Stadt ’s-Hertogenbosch
 Schwärzungszahl nach Bosch, eine Maßzahl zur Beurteilung von Dieselabgasen

Siehe auch:

 Van den Bosch (Begriffsklärung)
 Bosch van Drakestein (Begriffsklärung)
 Villa Bosch (Begriffsklärung)
 Boche (Begriffsklärung)
 Harry Bosch, von Michael Connelly erfundene fiktive Person
 Bosh
 Bösch